Gliding Adventures Europe
 Go Ahead Eagles
 Groningen Airport Eelde